Александр Владимирович Сулыпа (род. 3 июня 1972) — украинский шахматист, гроссмейстер (2001). Старший тренер ФИДЕ (2011).

Чемпион Украины среди юниоров 1991 года. Тренер-секундант Василия Иванчука (1994—2001). Шахматная Олимпиада в г. Элисте (1998) — тренер сборной Украины — 3-е место. Тренер сборной Польши (2007—2010). Главный тренер сборной Украины с 2011 года. Ученик А. Михальчишина.

Биография 
В 1994 году окончил Львовский государственный институт физической культуры. В 2003 году закончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Воспитанник Львовской шахматной школы.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Биография Александра Сулыпы на сайте ФШР
 Выступления Александра Сулыпы в личных чемпионатах Европы
 Выступления Александра Сулыпы в командных чемпионатах Украины
 Выступления Александра Сулыпы в Кубках европейских клубов

Выпускники Львовского государственного университета физической культуры
Шахматисты Украины
Шахматные тренеры Украины